Llista d'asteroides del 370.001 al 371.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

370001-370100

370101-370200

370201-370300

370301-370400

370401-370500

370501-370600

370601-370700

370701-370800

370801-370900

370901-371000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (370001)-(375000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (370001-380000)